A competição individual masculino foi um dos eventos do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Domo do CODE entre os dias 18 e 20 de outubro.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Fase de grupos
Os 40 mesa-tenistas participantes foram divididos em 10 grupos no qual todos se enfrentaram dentro dos grupos. Os dois melhores de cada grupo se classificaram para a fase final.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Fase final

Finais

Chave superior

Chave inferior

Individual masculino